Generalrat bezeichnet
 die dem Gemeindeparlament entsprechende Legislative, welche in Städten und vielen Gemeinden der Westschweiz die Gemeindeversammlung ersetzt, z. B. in den Kantonen Freiburg und Neuenburg
 ein Leitungsorgan der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA), siehe Erste Internationale
 ein Leitungsorgan der Oesterreichischen Nationalbank 
 ein Leitungsorgan der Reichsbank während der Weimarer Republik 
 eine politische Vertretungsebene im Königreich Bayern, die von 1816 bis 1820 im Rheinkreis existierte, siehe Generalrat (Pfalz)
 ein Organ der Welthandelsorganisation (WTO) nach Artikel IV Absatz 2 des WTO-Vertrages, siehe Generalrat (WTO)
 ein Leitungsorgan römisch-katholischer Ordensgemeinschaften, siehe Generalrat (Kirchenrecht)
 ein Generalrat (Kirchenrecht)#Generalrat des Vatikanstaates Beratungsgremium der Regierung des Vatikan
 das höchste Selbstverwaltungsorgan eines französischen Départements, siehe Generalrat (Frankreich)
 die gesetzgebende Versammlung des Fürstentums Andorra, siehe Generalrat (Andorra)
 ein Leitungsorgan der spanischen Justiz, siehe Generalrat der rechtsprechenden Gewalt
 einen der Vorläufer der Nationalversammlung Senegals (1879-1920, 1946-1952), siehe Generalrat (1879-1920) und Generalrat (1946-1952)
 Im Kanton Genf werden als Generalrat in der alten Kantonsverfassung von 1847 die "Wähler in ihrer Gesamtheit", also alle Wahl- und Stimmberechtigte, bezeichnet.

Siehe auch:
 Conseil général